Christophe Moulin peut désigner :
 Christophe Moulin (1958-), joueur et entraîneur de football suisse ;
 Christophe Moulin (1971-), joueur et entraîneur de football suisse ;
 Christophe Moulin (1967-), journaliste français ;
 Christophe Moulin, alpiniste français.